Karlstein puede hacer referencia a:
Karlstein am Main, municipio alemán del estado de Baviera.
Castillo de Karlštejn.